Auchenharvie Golf Course is een golfbaan in Stevenston in Schotland. De golfbaan heeft 9 holes. Elke hole heeft van elke kleur twee afslagplaatsen voor variatie.

Auchenharvie Golf Course beschikt over één meer en ook een driving range.

Geschiedenis
Auchenharvie Golf Course in aangelegd in 1981 op een voormalige kolenmijn. Hiervan is nog steeds een pomphuisje te zien bij de green van hole 3.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland